

Geografia

Węgry 
 Ellend – wieś

Osoby 
 Bernhard Ellend – austriacki polityk

Zobacz też 
 Haslau-Maria Ellend